Верхньодніпровськ
 Верхньодніпровськ (автостанція)
 Верхньодніпровськ (станція)